Esistono più comuni francesi con questo nome

 Fontaine-Notre-Dame – Aisne
 Fontaine-Notre-Dame – Nord